Соревнования по лёгкой атлетике в беге на 100 метров среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 8 июля 2013 года на стадионе «Центральный».

Медалисты

Соревнования

Полуфинал 
Два лучших спортсмена в каждом полуфинальном забеге автоматически попадали в финал. Ещё два спортсмена добирались по времени.

Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:
 Q - квалифицирована по месту в забеге
 q - квалифицирована по времени
 DNS - не вышла на старт
 SB - лучший результат в сезоне
 PB - лучший результат в карьере
 NR - национальный рекорд

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Примечания 

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013